Hipolit Lipiński (malarz) malarz
 Hipolit Jan Lipiński teolog